Дом отдыха — учреждение туризма и отдыха, в котором предлагаются услуги проживания и питания в комфортных условиях. Также может означать:

Населённые пункты 
 Дом Отдыха — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Дом Отдыха — посёлок в Калачёвском районе Волгоградской области.
 Дом Отдыха — населённый пункт в Сосновоборском районе Пензенской области.
 Дом Отдыха — посёлок в Ишимском районе Тюменской области.
 Дом Отдыха — до 1985 г. название посёлка Соколиный Камень в Красноуфимском округе Свердловской области.

Железнодорожные станции 
 Дом Отдыха — остановочный пункт Азербайджанской железной дороги
 Дом Отдыха — остановочный пункт Свободненского региона Забайкальской железной дороги в России
 Дом Отдыха — остановочный пункт Южной железной дороги на Украине.

См. также 
 Дом Отдыха «40 лет Октября»
 Посёлок Кстининского дома отдыха
 Дом Отдыха «Волковицы»
 Дом отдыха «Живой Ручей»
 Дом отдыха «Луга»
 Дом Отдыха «Боровое»
 Дом отдыха «Красный Яр»
 Дом отдыха Чепца
 Дом отдыха Шарголь
 База отдыха
 Пансионат отдыха
 Дом отдыха «Серебряный век»
 Посёлок дома отдыха «Горки»